Кольцо́вская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кольцовская волость (Тарский уезд) — в составе Омской губернии, Тарский уезд
 Кольцовская волость (Гдовский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Гдовский уезд